Die williamhill.com UK Championship 2012 war ein Snooker-Turnier, das vom 1. bis 9. Dezember 2012 in York ausgetragen wurde.

Bereits in der Qualifikation erzielten Andy Hicks und Jack Lisowski jeweils ein Maximum Break. Im Achtelfinale gelang John Higgins ein weiteres.

Im Finale setzte sich der Engländer Mark Selby mit 10:6 gegen seinen Landsmann Shaun Murphy durch und gewann damit seinen dritten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Anmerkung:
 * Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl.

Finalrunde 

 Die Zahl in den grau hinterlegten Feldern gibt den Platz in der Setzliste für den betreffenden Spieler in diesem Turnier an.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 20. bis 23. November 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Finalrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in York